Moscow désigne :
 nom anglais de Moscou en Russie,
 une méthode de développement logiciel : la méthode MoSCoW
 En Écosse :
Moscow
 Aux États-Unis :
Moscow, Idaho
Moscow, Iowa
Moscow, Kansas
Moscow, Maine
Moscow, Michigan
Moscow, Minnesota
Moscow, Missouri
Moscow, Ohio
Moscow, Pennsylvanie
Moscow, Tennessee
Moscow, Texas
Moscow, Vermont
Moscow, Virginie-Occidentale
Moscow, Wisconsin

Homonymie de localités aux États-Unis